Mondiali 1980 può riferirsi ai seguenti campionati mondiali sportivi disputati nel 1980:

Automobilismo 
Campionato mondiale di Formula 1 1980 – 31ª edizione

Badminton 
Campionati mondiali di badminton 1980 – 2ª edizione

Baseball 
Campionato mondiale di baseball 1980 – 26ª edizione

Canottaggio 
Campionati del mondo di canottaggio 1980 – 10ª edizione

Ciclismo 
Campionati del mondo di ciclismo su pista 1980 – 77ª edizione
Campionati del mondo di ciclismo su strada 1980 – 53ª edizione

Ciclismo indoor 
Campionati del mondo di ciclismo indoor 1980 – 25ª edizione

Ciclocross 
Campionati del mondo di ciclocross 1980 – 31ª edizione

Curling 
Campionato mondiale di curling maschile 1980 – 22ª edizione
Campionato mondiale di curling femminile 1980 – 2ª edizione

Endurance 
Campionato mondiale di Endurance (motociclismo) 1980 – 1ª edizione

Hockey su pista 
Campionato mondiale maschile di hockey su pista 1980 – 24ª edizione

Ironman 
Campionati del mondo Ironman del 1980 – 3ª edizione

Judo 
Campionati mondiali di judo femminile 1980 – 1ª edizione

Karate 
Campionati mondiali di karate 1980 – 5ª edizione

Motociclismo 
Motomondiale 1980 – 32ª edizione

Motocross 
Campionato mondiale di motocross 1980 – 24ª edizione

Motonautica 
Campionato mondiale classe 1 offshore 1980 – 17ª edizione

Pattinaggio artistico 
Campionati mondiali di pattinaggio artistico a rotelle 1980 – 25ª edizione

Pattinaggio di figura 
Campionati mondiali di pattinaggio di figura 1980 – 70ª edizione

Pattinaggio di velocità 
Campionati mondiali completi di pattinaggio di velocità 1980 – 72ª edizione
Campionati mondiali di pattinaggio di velocità a rotelle 1980 – 19ª edizione

Rally 
Campionato del mondo rally 1980 – 8ª edizione

Sci alpino 
Campionati mondiali di sci alpino 1980 – 26ª edizione

Sci di fondo 
Sci nordico ai XIII Giochi olimpici invernali e Campionati mondiali di sci nordico 1980 – 33ª edizione

Short track 
Campionati mondiali di short track 1980 – 5ª edizione

Slittino su pista naturale 
Campionati mondiali di slittino su pista naturale 1980 – 2ª edizione

Sollevamento pesi 
Campionati mondiali di sollevamento pesi 1980 – 54ª edizione

Sportprototipi 
Campionato del mondo sportprototipi 1980 – 9ª edizione

Trampolino elastico 
Campionati mondiali di trampolino elastico 1980 – 11ª edizione

Trial 
Campionato mondiale di trial 1980 – 6ª edizione

Twirling 
Campionati mondiali di twirling 1980 – 1ª edizione

Windsurf 
Campionati mondiali di windsurf 1980 – 1ª edizione